De Veronica Ochtendshow is een radioprogramma op de Nederlandse radiozender Radio Veronica van Talpa Network. Het programma wordt van maandag tot en met vrijdag tussen 06:00 en 09:00 uur uitgezonden. Het programma werd aanvankelijk gepresenteerd door Giel Beelen. Nadat deze vertrok bij de zender werd Veronica Inside Ochtendshow het ochtendprogramma van de zender. Toen presentator Wilfred Genee moest stoppen met zijn radio-activiteiten werd De Veronica Ochtendshow nieuw leven in geblazen.

Tim Klijn werd de nieuwe presentator en de titel kreeg een extra toevoeging, waardoor het voluit De Veronica Ochtendshow: Ook Goeiemorgen heet. Hij werd bijgestaan door sidekicks Niels van Baarlen en Rick Romijn, die eerder met Genee Veronica Inside maakten en met Edwin Evers Evers Staat Op. Florentien van der Meulen is de nieuwslezer van de show.

Op zaterdagochtend is Niels van der Veen te horen met De Veronica Ochtendshow: Ook Hier Goeiemorgen tussen 8 en 10 uur. De weekendvariant van het ochtendprogramma.

Veronica Ochtendshow